Элио Батиста дос Сантос Жуниор (; 20 февраля 1973), известный как Элио Батиста — бразильский футболист.

Карьера 
В начале карьеры выступал за «Понте-Прета» и «Брагантино», за которую в 1994 году провёл 2 матча в чемпионате. В 1996 году он стал чемпионом штата Сан-Паулу в составе «Палмейраса». Также выступал за «Коринтианс», в 1998 году играл за «Васку» из Аракажу. В 1999 году перебрался в российский клуб «Алания», за который в Высшем дивизионе дебютировал 3 апреля в домашнем матче 1-го тура против московского «Спартак», выйдя в стартовом составе. По окончании сезона покинул клуб. Дальнейшая судьба футболиста неизвестна.

У него есть дочь Беатрис.

Примечания

Ссылки 
 
 Батиста выигрывал чемпионат Сан-Паулу. Теперь хочет выиграть чемпионат России

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Ред Булл Брагантино»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Коринтианс»

Игроки ФК «Алания»